Балаба́нов — русская фамилия, а также топоним.

Балабанов

А 
 
 Балабанов, Алексей Октябринович (1959—2013) — российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Балабанов, Анатолий Иванович (1912—1980) — полковник авиации, Герой Советского Союза.
 Балабанов, Андрей Валентинович (род. 1966) — советский и украинский гребец-каноист.

В 
 Балабанов, Валерий Николаевич (1939—2009) — русский художник, писатель, философ и медальер, профессор.
 Балабанов, Венедикт Дмитриевич (1908—1976) — Герой Социалистического Труда.

Д 
  (род. 1969) — болгарский футболист и тренер.

И 
 Балабанов, Игорь Анатольевич (в монашестве Иосиф; род. 1954) — архиерей Русской православной церкви.

К

М 
 Балабанов, Марко (1837—1921) — болгарский министр иностранных дел и вероисповедания, председатель Народного собрания Болгарии.
 Балабанов, Минас Ильич (1844—1924) — армянский благотворитель.
 Балабанов, Михаил Соломонович (1873—?) — российский историк и журналист, меньшевик.

П 
 Балабанов, Павел Прокопьевич (1907—1988) — бурильщик, лауреат Сталинской премии.

С 
 Балабанов, Сергей Александрович (род. 1958) — российский телеведущий и актёр дубляжа.

Ю 
 Балабанов, Юрий Севастьянович (1937—2016) — советский и российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР и Российской Федерации в Центральноафриканской Республике.
 Балабанов, Юрий Анатольевич (1963—2006) — советский и белорусский гимнаст, чемпион СССР (1983—1985), чемпион мира (1985).

Балабанова 
 Балабанова, Анжелика Исааковна (1877—1965) — российская и итальянская социалистка.
 Балабанова, Анна Сергеевна (род. 1969) — украинская спортсменка, бронзовая медалистка летних Олимпийских игр 2004 года.
 Балабанова, Дарья (род. 1997) — российская актриса.
 Балабанова, Калина Петрова (род. 1990) — болгарский политик, депутат 42-го Народного собрания Болгарии.

Топоним 
 Балабанов — хутор в Ростовской области России.

См. также 
 Балабаново
 Балабан